Persephona är ett släkte av kräftdjur. Persephona ingår i familjen Leucosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Persephona